Simonkylä kan syfta på:

Simonkylä - en by i Nagu, se Simonby, Nagu
Simonkylä - en stadsdel i Vanda, se Simonsböle